, также известен под названием Сатаникус — японские манга и аниме в жанре комедии и ужасов.

Первая серия манги была создана Го Нагай и стала одной из самых известных его работ в Японии и за её пределами.

По сюжету манги было создано 2 аниме-сериала.

Первый сериал выходил по телеканалу Fuji TV с 4 октября 1973 года до 28 марта 1974 года.
Второй сериал «Dororon Enma-kun: Meeramera» выходил с 7 апреля 2011 года до 24 июня 2011.

Был создан также OVA-ремейк Demon Prince Enma, где сюжет и стиль персонажей радикально меняется. В 2011 году была выпущена манга — сиквел Satanikus ENMA Kerberos.

Сюжет 
Повелитель буддийского мира мёртвых Энма для восстановления равновесия между миром людей и миром демонов отправляет свой Адский патруль на землю, главная задача которых теперь ловить демонов, сбежавших в мир людей для гнусных целей. Во главе операции он ставит своего племянника, Энму-младшего по кличке Огненный, вместе с ним в мир людей отправилась подруга детства, снежная принцесса Юки-Онна — Юкико, мудрый демон — Старая шляпа и Каппа Каппаэру.

Вскоре новая команда прибыла на землю, устроила новую базу в подвале начальной школы Токио и приступила к новой службе. Так они сначала встретились со школьницей Харуми из 5 класса, которая вскоре подружилась с отрядом и тоже начала участвовать в заданиях. Новая команда дружно справляется с миссиями. Но в это время в мире демонов зреет заговор.

Список персонажей 

 Сэйю : Масако Нодзава (1973): Ямагути Каппэй (2011)
 Главный герой, племянник великого демона Энмы. Был послан как лидер группы, чтобы отыскивать демонов — отступников. Но вместо того, чтобы задерживать их, он чаще всего просто убивает их. У него длинные брови, с помощью которых он может ощущать поблизости присутствие других демонов. А также Энма владеет огненной стихией. В случае опасности он может преобразовать свой жезл в огромный молот.

 Сэйю : Сакай Сумиэ (1973): Мамико Ното (2011)
 Прекрасная снежная принцесса — Юки-Онна, у неё длинные голубые волосы и белое короткое кимоно. Влюблена в Энму, несмотря на то, что терпит всё время его взрывчатый и инфантильный характер. Владеет магией льда.

 Сэйю : Кимоцуки Канэта (1973): Такэхито Коясу (2011)
 Каппаэру — водяной демон-каппа, по внешности похож на лягушку и черепаху, что его сильно раздражает. Гораздо слабее Энмы и Юкико, но всё равно помогает в бою.

 Сэйю : Такигути Дзюмпэй (1973): Минору Инаба (2011)
 Старая шляпа — демон, которого носит Энма. Помогает ему и даёт мудрые советы.

 Сэйю : Кондо Такако (1973): Руми Сисидо (2011)
 Человек, ученик начальных классов, дружит с членами демонического патруля. Часто становится объектом для нападения демонов. В сериале 2011 года появляется редко.

 Сэйю : Симада Акира (1973): Даики Накамура (2011)
 Учительница Цутому. У неё хорошо развито чувства юмора, что не мешает всё время кричать на Цутому.

 Сэйю : Камияма Такудзо (1973): Хидеюки Умэзу (2011)
 Сбежавший демон, бездомный. Когда то давно был личным офицером великого Энмы. На протяжении сериала пытается убить Энму-куна.

 Сэйю : Кацура Реико (1973): Аяко Кавасуми (2011)
 Подружка Цутому. В детстве потеряла мать и теперь живёт вместе с отцом в апартаментах. В сериале 2011 года является центральным персонажем вместо Цутому.

 Сэйю : Хидэкацу Сибата (1973): Норио Вакамото (2011)
 Повелитель мира демонов. Посылает своего племянника и его друзей на землю.

 Сэйю : Руми Сисидо (2011)
 Двоюродная сестра Энмы-куна. Главный персонаж спин-офф манги «Dororon Enbi-chan». А также антагонист в аниме-сериале 2011 года.

Критика 
Представитель сайта Anime News Network, Кар Кимлингер отметил, что несмотря на то, что сериал отмечен, как ужастик, он имеет увлекательный сюжет и рекомендован для просмотра детей. Просмотр каждой серии доставляется большое удовольствием, сам сериал насыщен глубоким юмором.

Список эпизодов сериала 1973 года

Список эпизодов сериала 2011 года

Примечания

Ссылки 
 Обзор сериала на сайте animenewsnetwork
 Официальный сайт аниме 
В базах данных
 
 

Аниме и манга про ёкаев
Brain’s Base